Sport Vlaanderen–Baloise (Kod UCI: SVB) – belgijska zawodowa grupa kolarska.

W sezonie 2012 grupa zarejestrowana w dywizji UCI Professional Continental Teams.

Historia

Chronologia nazw oraz kodów UCI 
 1994: Vlaanderen 2002 – Eddy Merckx ()
 2001: Vlaanderen – T-Interim ()
 2005: Chocolade Jacques – T-Interim ()
 2006: Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen ()
 2008: Topsport Vlaanderen ()
 2009: Topsport Vlaanderen - Mercator ()
 2013: Topsport Vlaanderen - Baloise ()
 2017: Sport Vlaanderen–Baloise ()

Sezon 2022

Sezon 2021

Sezon 2020

Sezon 2019

Sezon 2018

Sezon 2017

Sezon 2016

Sezon 2015

Sezon 2014

Sezon 2013

Sezon 2012

Sezon 2011

Sezon 2009

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Linki zewnętrzne 
 Profil drużyny na www.pro-cycling.org

Belgijskie zawodowe grupy kolarskie
Waregem